O nome Humberto foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Humberto (1995) - furacão de categoria 1 no Atlântico centro-norte. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Humberto (2001) - furacão de categoria 2 a leste da costa dos Estados Unidos. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Humberto (2007) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa do Texas, Estados Unidos, que causou uma fatalidade e $50 milhões de dólares em prejuízos.
 Furacão Humberto (2019) - grande furacão de categoria 3, que atingiu as Bahamas e as Bermudas.
Desambiguação